Can Batlle (Cabanelles), masia al municipi de Cabanelles (Alt Empordà)
 Can Batlle (Camprodon), masia de Camprodon 
 Can Batlle (Garrigàs), edifici al municipi de Garrigàs (Alt Empordà)
 Can Batlle (Premià de Mar), casa al Maresme 
 Can Batlle (Sant Celoni)
 Can Batlle (Santa Pau), masia de Sant Miquel Sacot, al municipi de Santa Pau a la comarca de la Garrotxa 
 Can Batlle (el Sallent), masia del Sallent, al municipi de Santa Pau (Garrotxa)
 Can Batlle (Vallirana), masia de Vallirana (Baix Llobregat) 
 Can Batlle (Ventalló), casa al nucli de Montiró (municipi de Ventalló Alt Empordà)
 Can Batlle (Verges) 
 Can Batlle-Torrent, edifici a Cardedeu
 Can Batlle o Pastisseria Batlle
 Serrat de Can Batlle, serra al municipi de Santa Pau a la comarca de la Garrotxa
 Can Batlle (Palau de Santa Eulàlia), edifici a Palau de Santa Eulàlia (Alt Empordà)